GateWall DNS Filter - программное решение, позволяющее осуществлять фильтрацию DNS запросов. Использование данного продукта увеличивает безопасность использования Интернета, благоприятствует уменьшению нецелевого трафика.

Особенности работы 

GateWall DNS Filter использует из 470 миллионов категоризированных сайтов, относящихся к таким категориям, как порнография, вредоносные сайты, онлайн-казино, игровые и развлекательные сайты, социальные сети, торренты и пиринговые сети, прокси-сервера, анонимайзеры и другие. Возможно также создание белых списков, обеспечивающих гарантированный доступ к определённым сайтам или же, наоборот, блокировка определённых сайтов, не зависящая от прочих настроек.

GateWall DNS Filter предоставляет возможность получать статистику по посещённым категориям сайтов, по разрешённым и блокированным хитам. Использование данных отчётов позволяет анализировать проблемы, связанные с нецелевым использованием Интернета.

GateWall DNS Filter не требует установки и настройки локальных аппаратных и программных комплексов. Сохраняется текущая топология сети, настройки безопасности и работа всех существующих приложений. Обновление базы сайтов происходит незаметно для пользователя и не влияет на его работу.

Text Filtering 
В GateWall DNS Filter внедрён модуль Text Filtering, позволяющий решению проводить морфологический анализ веб-страниц.

GateWall DNS Filter Cloud 
Разработчик предоставляет возможность использовать "облачный" сервис на основе GateWall DNS Filter.

Ссылки 
 Официальный сайт программы

DNS
Контроль доступа
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux